Sac est un nom commun ou un sigle qui peut désigner :

Nom commun 
 Sac, récipient qui sert normalement à contenir ou préserver quelque chose.
 Sac, forme de pillage et de massacre.
 Sac, autre nom pour un multiensemble, en mathématiques et informatique.
 Sac, billet ou pièce de mille francs.

Sigle 

Le sigle SAC renvoie à :

 Société de l'Apostolat catholique, congrégation des Pallotins, religieux catholiques.
 Sveriges Arbetares Centralorganisation (syndicat suédois)
 Selected Areas in Cryptography
 Système d'Auto-Contrôle
 Service d'action civique (France, années 1960)
 Strategic Air Command (États-Unis)
 Sacramento Executive Airport, selon la liste des codes AITA des aéroports/S
 Signal d'Aide à la Conduite
 Special Agent in Charge (FBI)
 Subscriber Acquisition Cost
 Schweizer Alpin Club, soit Club Alpin Suisse ou CAS
 Société africaine de culture, association culturelle africaine née en 1956.
 Standard Athletic Club, club de football français, vainqueur du premier championnat national organisé sur le territoire en 1894, le championnat de France USFSA
 Sports Activity Coupé, SUV coupé.